Староскандинавски се може односити на:

 Пранордијски језик
 Старонордијски језик

Види још
 Скандинавски